L'Open d'Angleterre  2018 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 15 au  au K2 de Crawley, en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société anglaise BetVictor. Elle constitue la première épreuve des Home Nations Series. 

L'événement compte 128 participants dans le tableau final. Le vainqueur remporte une prime de .

Le tenant du titre est Ronnie O'Sullivan, il s'était imposé contre Kyren Wilson en finale. Cette année, c'est Stuart Bingham qui s'est imposé. En finale, il affrontait Mark Davis qui disputait sa première finale sur un tournoi de ce rang après  de carrière. Le score fut de 9-7. Deux 147 ont été réalisés pendant le tournoi. Celui de Ronnie O'Sullivan et celui de Thepchaiya Un-Nooh.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 32émes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries 
 147, 135, 118, 104  Ronnie O'Sullivan
 147, 112  Thepchaiya Un-Nooh
 141, 136, 132, 121, 105  Ryan Day
 140  Zhou Yuelong
 138, 131, 109, 102  Stuart Bingham
 137  Marco Fu
 136, 136, 107, 104, 102  Mark Davis
 136, 128, 100  Luo Honghao
 136, 116, 100  Tian Pengfei
 135  Elliot Slessor
 133  Sunny Akani
 131, 101  Ben Woollaston
 129, 101  Sam Craigie
 129  Mike Dunn
 126, 109, 108, 107, 104  Judd Trump
 122  Jak Jones
 121, 106, 106  Barry Hawkins
 121  Ashley Carty
 121  Allan Taylor
 120, 100  Sam Baird
 116, 109  Mark Williams
 116, 103  Ali Carter
 116  Robert Milkins
 115  Thor Chuan Leong
 114, 102, 100, 100  Noppon Saengkham
 113  Liam Highfield
 113  Zhang Anda
 112, 102, 100  Neil Robertson
 112  Liang Wenbo
 109, 109  Martin Gould
 109  Luca Brecel
 108, 101  David Gilbert
 108  Paul Davison
 107  Anthony McGill
 106, 100  Mark Selby
 105  Ricky Walden
 105  John Higgins
 104  Stuart Carrington
 102  Yan Bingtao
 102  Stephen Maguire
 102  Mei Xiwen
 101  Matthew Selt
 100  Jack Lisowski

Voir aussi 
 Open d'Angleterre 2017
 Open d'Angleterre

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références

Lien externe 
 BetVictor English Open

2017
Sport à Crawley
Snooker en 2018
Sport en Angleterre en 2018
Sport en octobre 2018